«Плохие девчонки» — американский вестерн с Мэделин Стоу, Мэри Стюарт Мастерсон, Энди Макдауэлл и Дрю Бэрримор в главных ролях. Режиссура — Джонатан Каплан по телеверсии Кена Фридмана и Иоланда Тернера. Фильм собрал 15 240 435 долларов в США и Канаде и 23 млн долларов по всему миру.

Сюжет 
Сюжет рассказывает о четырёх бывших проститутках, находящихся в бегах после того, как одна из них, Коди, убила в целях самозащиты чрезмерно грубого клиента. Стремясь избежать тюрьмы, они сталкиваются с трудностями в виде соучастия в ограблении банка. Кроме того, их преследуют детективы агентства Пинкертона.

В ролях 
 Мэделин Стоу — Коди Замора
 Мэри Стюарт Мастерсон — Анита Кроун
 Энди Макдауэлл — Эйлин Спенсер
 Дрю Бэрримор — Лили Ларонет
 Джеймс Руссо — Кид Джарретт
 Джеймс Легрос — Уильям Таккер
 Роберт Лоджиа — Фрэнк Джарретт
 Дермот Малруни — Джош Маккой
 Джимм Бивер — работник детективного агентства Пинкертона
 Ник Чинлунд — работник детективного агентства Пинкертона
 Гарри Нортуп — проповедник Слоан

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года
Вестерны США
Фильмы Джонатана Каплана
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита